Günter Menges ist der Name folgender Personen:

* Günter Menges (Ökonom) (1929–1983), deutscher Ökonom und Statistiker
 Günter Menges (Fußballspieler) (* 1954), deutscher Fußballspieler